Киттлиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1943) — германский дипломат. 
 Киттлиц, Фридрих Генрих фон (нем. Friedrich Heinrich Freiherr von ) — немецкий орнитолог, путешественник, художник.